New York Mills désigne :

 New York Mills (Minnesota)
 New York Mills (New York)

Homonymie de localités aux États-Unis